Села:
 Твердохліби — Полтавська область, Кобеляцький район, Дашківська сільська рада
 Твердохліби — Полтавська область, Полтавський район, Калашниківська сільська рада
 Твердохліби — Полтавська область, Решетилівський район, Плосківська сільська рада

 Твердохліби — колишнє село, пізніше хутір на Полтавщині (Глобинський район), зняте з обліку до 1960-х року. Нині куток (частина) села Бабичівка